Alex Molčan era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Jiří Lehečka ha sconfitto Nicolás Álvarez Varona con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Jiří Lehečka (campione)
  Nuno Borges (quarti di finale)
  Norbert Gombos (quarti di finale)
  Tomáš Macháč (quarti di finale)

  Jurij Rodionov (primo turno) 
  Manuel Guinard (secondo turno) 
  Vít Kopřiva (quarti di finale) 
  Gerald Melzer (ritirato)

Qualificati 

  Giovanni Mpetshi Perricard (semifinale)
  Denis Yevseyev (primo turno)
  Sumit Nagal (secondo turno)

  Petr Nouza (primo turno) 
  Yshai Oliel (secondo turno) 
  Lukas Neumayer (primo turno)

Lucky loser 

  Vitaliy Sachko (secondo turno)

Wildcard 

  Andrew Paulson (secondo turno)
  Daniel Siniakov (primo turno)

  Michael Vrbenský (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Svijany Open 2022